The Ritual (roman), een horrorroman uit 2011 van Adam Nevill
The Ritual (2009), een Amerikaanse horrorfilm
The Ritual (2017), een Britse horrorfilm gebaseerd op de roman uit 2011
The Ritual (Testament), een album van Testament
The Ritual (Sabac), een album van Sabac